Il grande botto (The Big Noise) – film del 1944 diretto da Malcolm St. Clair
Il grande botto – film del 2000 diretto da Leone Pompucci